Pacheco de Melo puede referirse a:

 José Andrés Pacheco de Melo, obispo y político argentino;
 Pacheco de Melo, localidad del departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba, Argentina.